

Села:
 Мирославка — Житомирська область, Бердичівський район
 Мирославка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район

Об'єкт залізниці:
 Мирославка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці

Село:
 Мирославка — , Березинський район